Duchowni prawosławni:
 Teognost (Dmitrijew)
 Teognost (Guzikow)
 Teognost (Lebiediew) – metropolita kijowski w latach 1900-1903
 Teognost (Lebiediew) – kolejno biskup wołogodzki, tobolski i pskowski
 Teognost (metropolita kijowski)